Pelasgos (griechisch , lateinisch Pelasgus) ist in der griechischen Mythologie:

 Pelasgos (Arkadien), der Ahnvater der Pelasger, von denen Herodot behauptet, sie seien die ältesten Bewohner Griechenlands gewesen.
 Pelasgos (Sohn des Triopas), Bruder des argivischen Königs Iasos
Pelasgos (Sohn des Poseidon) mit der Larissa, Bruder des Achaios und des Phthios
 Pelasgos (Argos), der König von Argos; er hieß Danaos und die Danaiden bei sich willkommen, als diese vor Aegyptus flohen
 Pelasgos (König von Sikyon) 
 Pelasgos (Arkadien), ein Sohn von Niobe durch Zeus, Vater von Lykaon mit Meliboia und der erste König von Arkadia
 ein Sohn der Metope und des Asopos.

ru:Пеласг